Vilenica est un toponyme qui peut désigner :
la Vilenica, une montagne de l'ouest de la Bosnie-Herzégovine ;
Vilenica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vilenica, une localité de Slovénie.